Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Borna Ćorić (ultimo turno)
  Mikhail Kukushkin (primo turno)
  Diego Schwartzman (qualificato)
  Pablo Carreño Busta (primo turno)
  Daniel Gimeno-Traver (primo turno)
  Denis Istomin (primo turno)
  Federico Delbonis  (ultimo turno)

 Benoît Paire (ultimo turno)
 Alexandr Dolgopolov (qualificato)
 Dušan Lajović (qualificato)
 Blaž Kavčič (primo turno, ritirato)
 Thomaz Bellucci (qualificato)
 João Souza (primo turno)
 Jürgen Melzer (primo turno)

Qualificati

  Dušan Lajović 
  Andrea Arnaboldi
  Diego Schwartzman
  Thomas Fabbiano

  Marsel İlhan
  Thomaz Bellucci
  Alexandr Dolgopolov

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2015
ATP World Tour 2015